Додек:

 Додек — до, 20-я буква тайского алфавита.
 Додек — до, девятая буква лаосского алфавита.